Abel Albert (1836 - 1909) foi um botânico  francês.

Ligações externas 
  

Botânicos da França
Mortos em 1909